Юрий Александрович Попов (5 марта 1936 года — 16 ноября 2016 года) — советский и российский палеоэнтомолог, специалист по систематике и эволюции ископаемых клопов (настоящих полужесткокрылых, Heteroptera) и родственных им Coleorrhyncha.

Биография 
Выпускник кафедры энтомологии Биолого-почвенного факультета МГУ (1959). Работал в Палеонтологическом институте РАН. Участник многочисленных экспедиций в разные районы России, бывшего СССР и Монголии. В 1976—1981 годах возглавлял Совместную Советско-Монгольскую Палеонтологическую Экспедицию (ныне СРМПЭ).

Описал более двадцати семейств и подсемейств и 300 родов и видов из мезозоя и кайнозоя. Один из основоположников макросистематики клопов — им установлены три из семи инфраотрядов Heteroptera, Nepomorpha Popov, 1968, Gerromorpha Popov, 1971, и Leptopodomorpha Popov, 1971. Автор более 170 публикаций, в том числе основополагающей монографии по эволюции водных клопов.

Основные труды

Избранные публикации 
 Попов Ю. А. 1971. Историческое развитие полужесткокрылых инфраотряда Nepomorpha (Heteroptera). Труды Палеонтологического института АН СССР 129: 1-230.
 Popov Yu.A., Shcherbakov D.E. 1991. Mesozoic Peloridioidea and their ancestors (Insecta: Hemiptera, Coleorrhyncha). Geologica et Palaeontologica 25: 215—235.
 Popov Yu.A., Dolling W.R. & Whalley P.E.S. 1994. British Upper Triassic and Lower Jurassic Heteroptera and Coleorrhyncha (Insecta: Hemiptera). Genus, 5(4): 307—347.

Открытия

Семейства и подсемейства ископаемых Hemiptera, установленные Ю. А. Поповым 
 Karabasiidae Popov, 1985 (Coleorrhyncha Peloridioidea)
 Hoploridiinae Popov et Shcherbakov, 1991 (Karabasiidae)
 Propreocorinae Popov, Dolling et Whalley, 1994 (Ochteridae)
 Shurabellidae Popov, 1971 (Corixoidea)
 Archaeocorixinae Popov, 1968 (Corixidae)
 Ijanectinae Popov, 1971 (Corixidae)
 Velocorixinae Popov, 1986 (Corixidae)
 Corixonectinae Popov, 1986 (Corixidae)
 Diapherininae Popov, 1988 (Corixidae)
 Scaphocoridae Popov, 1968 (Notonectoidea)
 Mesotrephidae Popov, 1971 (Notonectoidea)
 Sphaerodemopsinae Popov, 1971 (Naucoridae)
 Stygeonepinae Popov, 1971 (Belostomatidae)
 Pterocimicidae Popov, Dolling & Whalley, 1994 (Nepomorpha)
 Enicocorinae Popov, 1980 (Saldidae)
 Taimyrocoridae Popov, 2016 (Cimicoidea)
 Ciorullinae Popov, 2004 (Microphysidae)
 Ignotingidae Zhang, Golub, Popov et Shcherbakov, 2005 (Tingoidea)
 Hispanocaderidae Golub, Popov et Arillo, 2012 (Tingoidea)
 Tingiometrinae Heiss, Golub et Popov, 2015 (Tingidae)
 Kobdocoridae Popov, 1986 (Aradoidea)
 Lygaenocorinae Popov, 1961 (Lygaeidae)
 Monstrocoreinae Popov, 1968 (Coreidae)
 Mesopentacoridae Popov, 1968 (Pentatomoidea)

Память

Рода и семейства, названные в честь Ю. А. Попова 
 Yuripopovia Jarzembowski, 1991 (Progonocimicidae)
 Popoviana Herczek, 1997 (Miridae; nom.nov. pro Popovia Herczek 1993)
 Archepopovia Golub 2001 (Tingidae)
 Yurigocimex Martins-Neto et Gallego, 2003 (Progonocimicidae)
 Popovigocimex Martins-Neto et Gallego, 2003 (Progonocimicidae)
 Popovus Oezdikmen et Demir, 2007 (Progonocimicidae; nom.nov. pro Progonus Popov, 1986)
 Popovophysa McKellar et Engel, 2011 (Microphysidae)
 Yuripopovinidae Azar et al., 2011 and Yuripopovina Azar et al., 2011 (Coreoidea)
 Yuripopoverus Stroinski et Szwedo, 2011 (Ricaniidae)
 Popovineura Fedotova et Perkovsky, 2014 (Cecidomyiidae)

Примечания

Литература 
 Stys P. & I. Kerzhner. 1975. The rank and nomenclature of higher taxa in recent Heteroptera. Acta Entomologica Bohemoslovaca 72: 64-79.
 Shcherbakov D.E. & Yu.A. Popov. 2002. Order Hemiptera Linné, 1758. The bugs, cicadas, plantlice, scale insects, etc. pp. 143—157. In: Rasnitsyn, A. P. & D. L. J. Quicke (eds.). History of Insects. Kluwer Academic Publishers, the Netherlands. 517 p. 
 Herczek A. 2011. Yuri Alexandrovich Popov — 75th birthday. Polish Journal of Entomology 80: 603—622.

Ссылки 
 Юрий Александрович Попов 
 Список публикаций Ю. А. Попова 
 Tree of Life — Heteroptera 
 Yuri Alexandrovich Popov — 75th birthday 
 In memoriam — Yuri Aleksandrovicz POPOV
 Юрий Александрович Попов (1936—2016) 
 Yuri Popov — as we remember him 

Персоналии по алфавиту
Учёные по алфавиту
Родившиеся 5 марта
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся в Москве
Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Энтомологи России
Энтомологи СССР
Палеонтологи России
Палеонтологи СССР
Сотрудники Палеонтологического института РАН